Casse bzw. Du Casse ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Casse (* 1951), italienischer Geschwindigkeitsskifahrer
 Doris Casse-Schlüter (1942–2022), deutsche Grafikdesignerin
 Georges Casse (1890–1948), französischer Autorennfahrer
 Jean Baptiste du Casse (1646–1715), französischer Admiral und Bukanier
 Matthias Casse (* 1997), belgischer Judoka
 Mattia Casse (* 1990), italienischer Skirennläufer
 Pierre Emanuel Albert Du Casse (1813–1893), französischer Militärschriftsteller

Siehe auch:
 Kasse
 Cass
 Kass
 Ducasse